Paranoid (album van Black Sabbath), het tweede studioalbum van de Britse heavy metalband Black Sabbath
 Paranoid (nummer van Black Sabbath), een nummer van het bovengenoemde album